Немецкие подводные лодки
 U-16 (1911)

 U-16 (1936)

 U-16 (S195) — немецкая подводная лодка, послевоенного времени.